Dante kan syfta på:

 Dante Alighieri – en rollfigur i en film av Tage Danielsson, se Mannen som slutade röka
 Dante (Devil May Cry) – en huvudrollsinnehavaren i TV-spel
 Dantes mysterier – en svensk dramafilm från 1931 i regi av Paul Merzbach
 Dante (serietidning) – en serietidning från Semic Press 1976–1976
 Dante (ungdomsböcker) – huvudpersonen i en serie ungdomsböcker skrivna av Bengt Linder 1966-1980
 Dantes helvete – den första delen av den italienska författaren Dantes bok Den gudomliga komedin
 Dante's Peak – en amerikansk action-/katastroffilm, från 1997
 Dante – akta're för Hajen! – en svensk komedifilm från 1978
 Silvio Dante – en rollfigur i Sopranos
 2999 Dante – en asteroid i huvudbältet

Personer
 Dante Alighieri (1265–1321), författaren till Divina Commedia
 Dante Gabriel Rossetti (1828–1882), brittisk poet och konstnär
 Dante Bonfim Costa Santos (1983–), brasiliansk fotbollsspelare
 Enrico Dante (1884–1967), en italiensk kardinal
 Dante – pseudonym för illusionisten Harry August Jensen